České příjmení Tlustý má více nositelů:

 Andrej Tlustý (1915–?), český a československý politik 
 Petr Tlustý (* 1986), fotbalový obránce
 Jiří Tlustý (lední hokejista) (* 1988), lední hokejista
 Jiří Tlustý (1921–2002), inženýr a vědec v oblasti strojařského výzkumu
 Vlastimil Tlustý (* 1955), český politik

Četné je též přízvisko Tlustý
 Jindřich V. Tlustý († 1296), kníže javorský, lehnický, vratislavský a lehnicko-břežský z rodu slezských Piastovců
 Karel III. Tlustý (839–888), východofranský král a římský císař z dynastie Karlovců
 Ludvík VI. Francouzský řečený Tlustý () (1081–1137), francouzský král
 Olaf II. Norský (995–1030), norský král v letech 1015 až 1028, během života přezdívaný Tlustý

Česká příjmení